Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 2017 i Budapest avgjordes mellan 17 och 29 juli. Turneringen inleddes med ett gruppspel där de fyra ettorna kvalificerade sig för kvartsfinal. Lagen på andra och tredje plats spelade playoff-matcher om de sista platserna i kvartsfinalerna.

Gruppspel

Grupp A

1 Inbördes möte, Kanada-Kazakstan 9-10.

Grupp B

1 Ungern gruppetta tack vare bättre målskillnad mot Australien.

Grupp C

Grupp D

1 Inbördes möten: 1) Ryssland 2p, +4 MS. 2) Japan 2p, +1 MS. 3) USA 2p, -5 MS.

Utslagsspel

Semifinaler om plats 13-16

Playoff

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Semifinaler om plats 9-12

Kvartsfinaler

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Semifinaler om plats 5-8

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

Världsmästerskapen i simsport 2017